Васи́льевская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Васильевская улица — улица в Костроме.
 Васильевская улица — улица в Москве.
 Васильевская улица — улица в городе Орле.

Украина 
 Васильевская улица — улица в Днепре.
 Васильевская улица — улица в Киеве.
 Васильевская улица — улица в Сумах.

См. также 
 Площадь Васильевский Спуск
 Васильевский остров (значения)
 Улица Братьев Васильевых